

Földrajzi név 

 Xanthosz; folyó Anatóliában, a mai Eşen Çayı
 Xanthosz; ókori település Anatóliában
 Xanthosz; vízfolyás Épeiroszban

Személynév 

 Xanthosz; görög író
 Xanthosz; lüd történetíró
 Xanthosz; Thébai utolsó királya

Mitológiai név 

 az Iliaszban Szkamandrosz egyik neve
 ugyanitt Akhilleusz egyik lovának neve
 ugyanitt Hektór egyik lovának neve

 Xanthosz; Triopasz pelaszg király fia
 Xanthosz; az árkádiai Erümanthosz fia, Pszóphisz apja
 Xanthosz; Phainopsz fia az Iliaszban, Diomédész legyőzője
 Xanthosz; Pán isten fia
 Xanthosz; Aigüptosz fia
 Xanthosz; Diomédész négy emberevő lovának egyike

Hasonló címmel lásd még 

 Xanthoszi szövetség
 4544 Xanthus; Apollo típusú kisbolygó
 Myxococcus xanthus; baktériumfaj